Villa Antinori – villa di Firenze in via del Bisarno
 Villa Antinori del Cigliano – dimora signorile situata nel comune di San Casciano in Val di Pesa nella città metropolitana di Firenze
 Villa Antinori delle Rose – villa di Firenze in via Senese